ZHF steht für:
 Zeitschrift für Historische Forschung
 Zentrum für Historische Friedensforschung, Bonn

Abkürzung